Victorinus est un nom latin qui peut désigner :

 Marcus Piavonius Victorinus ou Victorin, officier romain, empereur des Gaules au  ;
Victorin de Pettau, évêque du lieu au IIIe siècle, auteur d'un commentaire sur l'Apocalypse ;
 Gaius Marius Victorinus ou Victorinus (Gaius Marius Victorinus Afer), grammairien romain, professeur de rhétorique et philosophe néoplatonicien du  ;
 Victorinus d'Aquitaine ou Victorius d'Aquitaine, lettré latin du  ;
 Claudius Marius Victor ou Victorinus ou Victorius), rhéteur de Marseille au .